U 57 bezeichnet:
 SM U 57, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 57 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U57